Хлёсткина — фамилия. Известные носители:
 Хлёсткина, Дарья Вячеславовна (1973—2015) — российский кинорежиссёр.
 Хлёсткина, Наталья Евгеньевна (1992) — российская тяжелоатлетка.